Панцирные моллюски  — класс моллюсков. Насчитывает около 1000 современных видов. В ископаемой форме известен с кембрия.

Классификация
Классификация приведена в соответствии с данными мирового реестра морских видов  по состоянию на июнь 2020 год.

Подкласс Neoloricata Bergenhayn, 1955

Отряд Chitonida Thiele, 1909

Подотряд Acanthochitonina Bergenhayn, 1930

Надсемейство Cryptoplacoidea H. Adams et A. Adams, 1858

Надсемейство Mopalioidea Dall, 1889

Подотряд Chitonina Thiele, 1909

Надсемейство Chitonoidea Rafinesque, 1815
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  — nomen inquirendum

Надсемейство Schizochitonoidea Dall, 1889

Отряд Lepidopleurida Thiele, 1909

Подотряд Cymatochitonina Sirenko et Starobogatov, 1977

Подотряд Lepidopleurina Thiele, 1909

Подкласс Palaeoloricata Bergenhayn, 1955

Отряд Chelodida Bergenhayn, 1943

Отряд Septemchitonida Bergenhayn, 1955

Семейства incertae sedis

Примечания

Классификации животных
Списки таксонов моллюсков